Ткале́нко — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Ткаленко, Андрей Александрович (1913—1986) — советский военный деятель, начальник 25-го и 160-го Управлений инженерных работ, заместитель начальника 130-го Управления инженерных работ по МТО, начальник оперативной группы Научно-исследовательского испытательного полигона № 5 Министерства обороны СССР (космодрома Байконур)
 Ткаленко, Иван Иванович (род. 1955) — украинский политик.
 Ткаленко, Руслан Геннадиевич (род. 1992) —  украинский биатлонист, участник Кубка мира, бронзовый призёр зимней Универсиады, неоднократный чемпион Украины, бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров.